Players Tour Championship 2012/2013 — серия низкорейтинговых снукерных турниров, которая прошла с июня 2012 по март 2013 года.

Формат серии изменился по сравнению с прошлым сезоном: теперь она состоит из 13 этапов (четырёх «английских», шести «европейских» и трех "китайских"), а также финального турнира (Гранд-финала). В Гранд-финал теперь выходят 25 лучших игроков по рейтингу PTC, а также семеро лучших по итогам азиатской серии. Рейтинговые очки (не путать с самим рейтингом PTC) начислялись только участникам мэйн-тура. Все матчи турнира игрались до 4 побед.

Призовой фонд 

 Этап Players Tour Championship "английский"
Победитель: £/€ 10 000
Финалист: £/€ 5 000
1/2 финала: £/€ 2 500
1/4 финала: £/€ 1 500
1/8 финала: £/€ 1 000
1/16 финала: £/€ 600
1/32 финала: £/€ 200
 Этап Players Tour Championship "европейский"
Победитель: £/€ 12 000
Финалист: £/€ 6 000
1/2 финала: £/€ 3 000
1/4 финала: £/€ 2 000
1/8 финала: £/€ 1 250
1/16 финала: £/€ 750
1/32 финала: £/€ 500
 Этап Players Tour Championship "китайский"
Победитель: £/€ 10 000
Финалист: £/€ 5 000
1/2 финала: £/€ 2 500
1/4 финала: £/€ 1 500
1/8 финала: £/€ 1 000
1/16 финала: £/€ 600
1/32 финала: £/€ 200
 Финальный турнир: £ 300 000
 Победитель: £ 100 000
 Финалист: £ 40 000
 Полуфиналисты: £ 20 000
 Четвертьфиналисты: £ 9 500
 1/8 финала: £ 5 000
 Первый раунд: £ 2 500
 Высший брейк: £ 2 000
 Общий призовой фонд серии: £ 770 000 + € 300 000

Результаты этапов

Рейтинг серии

Примечания

Ссылки 

 Информация о PTC 2011/2012 на World Snooker 
 Рейтинг PTC 2011/2012 на snooker.org 

Players Tour Championship
2012 год в снукере
2013 год в снукере